Русу-Биргеулуй () — село у повіті Бістріца-Несеуд в Румунії.
 Русу-де-Сус () — село у повіті Бістріца-Несеуд в Румунії.
 Русу-де-Жос () — село у повіті Бістріца-Несеуд в Румунії.

 Александру Русу (1884—1963) — румунський греко-католицький єпископ єпархії Марамурешу, церковний і громадсько-політичний діяч.
 Штефан Русу (*1956) — румунський борець греко-римського стилю.
 Денис Русу (молд./рум. Denis Rusu, нар. 2 серпня 1990, Кишинів) — молдовський футболіст.